Страница описывает дискографию австралийской певицы Кайли Миноуг. Общий тираж её записей превысил 100 миллионов копий.

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники

Мини-альбомы

Синглы 

Указаны синглы и максимальные позиции, занимаемые ими в чартах.
Обозначения: UK (Великобритания), AU (Австралия), CA (Канада), US (США), GE (Германия), SL (Словения), HK (Гонконг), IS (Израиль) и SA (Южная Африка).

Примечания 

Миноуг, Кайли
Кайли Миноуг
Миноуг, Кайли